«Сумасшедшая среда, или Грех Гарольда Диддлбока» () — чёрно-белый комедийный фильм 1947 года.

Существуют две английские версии фильма — «The Sin of Harold Diddlebock» и «Mad Wednesday», который был выпущен немного позже. Это было из-за того, что оригинальный вариант был не достаточно коммерчески успешным. Однако у «Mad Wednesday» тоже были не очень хорошие сборы.

Сюжет 
Через двадцать три года после того, как Гарольд Диддлбок (Гарольд Ллойд) забил победный гол для своей команды американского футбола, он обнаруживает, что застрял на скучной и нудной работе бухгалтерского учёта, которую выполняет уже много лет. Гарольд приходит к своему напыщенному боссу, рекламному магнату Джорджу Вагглбури (Реймонд Уолберн) с просьбой отпустить его, и не получает ничего, кроме крошечной пенсии. Он бродит бесцельно по улицам, зажав в руках свои скромные сбережения всей жизни. Гарольд попадает сначала на ипподром, а потом и бар, где он рассказывает бармену (Эдгар Кеннеди), что он никогда не пил спиртного в своей жизни. Бармен создает крепкий коктейль, который он называет «Диддлбок», одного глотка которого достаточно для освобождения Гарольда от всех своих внутренних запретов.

В ролях 
 Гарольд Ллойд — Гарольд Диддлбок
 Джимми Конлин — Уорми
 Раймонд Вальбурн — И. Дж. Уэгглберри
 Лионел Стендер — Макс
 Маргарет Хэмилтон — Флора
 Анджело Росситто — карлик (в титрах не указан)

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы США 1947 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1947 года
Фильмы Престона Стёрджеса
Фильмы United Artists